Hall of Fame Tennis Championships 2007 — 32-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 9 по 15 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Марк Филиппуссис
 в парном разряде —  Роберт Кендрик и  Юрген Мельцер

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Фабрис Санторо обыграл  Николя Маю со счётом 6-4, 6-4.
 Санторо выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маю сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М. Фиш
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= А. Куреши
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= Н. Хили
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Дж. Левайн
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Дж. Изнер
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Д. Норман
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= К. Гуччоне
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= М. Беррер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=Q
| RD1-team09= П. Амритраж
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= И. Бозоляц
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д. Браччали
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= С. Дженкинс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А. Дюпюи
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=
| RD1-team14= К. Икономидис
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=
| RD1-team15= А. Гарсия
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Н. Маю
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= А. Куреши
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02= Н. Хили
| RD2-score02-1=62
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Д. Норман
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= М. Беррер
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=66

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= П. Амритраж
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= С. Дженкинс
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= А. Дюпюи
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=1
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Н. Маю
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= А. Куреши
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Д. Норман
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= П. Амритраж
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=64
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Н. Маю
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Д. Норман
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Н. Маю
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=62
| RD4-score02-3=6
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Джордан Керр /  Джим Томас''' обыграли  Игоря Куницына /  Натана Хили со счётом 6-3, 7-5.
 Керр выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Томас выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 ATP Тур 2007 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

США
Теннис
Июль 2007 года
2007